Příjmení Mikkelsen nosí více významných osobností:

 Andreas Mikkelsen (* 1989) – norský rallyový jezdec
 Lars Mikkelsen (* 1964) – dánský herec, bratr Madse
 Mads Mikkelsen (* 1965) – dánský herec, bratr Larse
 Ragnhild Mikkelsenová (1931–2008) – norská rychlobruslařka